El término «sideral» hace referencia a todo lo relativo o perteneciente a las estrellas y los astros. Dentro de esa acepción se engloban los siguientes artículos:

 Día sidéreo
 Año sidéreo
 Tiempo sidéreo
 Espacio sideral
 Zodiaco sideral

También puede referirse a:

 Sideral (músico), seudónimo del DJ y músico español Aleix Vergés.
 Sideral (álbum), disco del grupo argentino de rock Cielo Razzo.